Microsoft Entourage — почтовый клиент и персональный информационный менеджер из состава офисного пакета Microsoft Office:mac 2008, для операционной системы Mac OS 8.5 и выше.

Общие сведения 
 Microsoft Entourage и органайзер Entourage — это аналог Microsoft Outlook в Microsoft Office для PC.
 Microsoft Entourage поддерживает расширенную синхронизацию с Microsoft Exchange Server.
 Entourage имеет защиту от спама и фишинга.
 В состав Microsoft Entourage входит агент My Day, который может работать в фоновом режиме. Если Microsoft Entourage закрыт, то агент может уведомить о предстоящем событии. Агент также позволяет управлять событиями через свой компактный интерфейс. С помощью агента можно быстро просматривать список задач и информацию из календаря, не открывая при этом Entourage.

Состав 
В состав Microsoft® Entourage® 2008 для Mac входят шесть компонентов:
 электронная почта (Mail)
 адресная книга (Address Book)
 календарь (Calendar)
 заметки (Notes)
 список задач (Tasks)
 центр проектов (Project Center) или др. словами — проект-менеджер

Возможности

Электронная почта 
Поддерживаемые протоколы:
 POP3
 IMAP
 WebDAV

Адресная книга 
 Возможность работы с категориями: семейными; персональными; рабочими; групповыми; помеченными флагами.

Календарь 
 Поддержка цветовых категорий
 Наличие статусных индикаторов

Заметки

Список задач 
 Наличие режимов просмотра всех событий текущего дня и каждого события в отдельности.

Центр проектов

См. также 
 Microsoft Office
 Microsoft Outlook

Ссылки 
 Microsoft Entourage 2008 — официальный сайт 
 Entourage Weblog
 Справка по Entourage 

Groupware
Почтовые клиенты
Программное обеспечение для macOS
Персональные информационные менеджеры